Statut von Westminster bezeichnet:
 Statut von Westminster (1275)
 Statut von Westminster (1285)
 Statut von Westminster (1290)
 Statut von Westminster (1327)
 Statut von Westminster (1472)
 Statut von Westminster (1931), gesetzgeberische Unabhängigkeit der britischen Dominions